Broers est un patronyme porté notamment par :

 Edouard Broers (1810-1892), homme politique belge ;
 François Broers (1837-1908), avocat et homme politique belge ;
 Huub Broers (1951-), homme politique belge flamand ;
 Johnny Broers (1959-), coureur cycliste néerlandais.